Serpula calyptrata är en ringmaskart som först beskrevs av Philippi 1844.  Serpula calyptrata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
calyptrata